Menaekhmosz, görög szobrász az i. e. 5. században
 Menaekhmosz, görög szobrász az i. e. 3. században